Крупец () — село, центр Крупецкого сельского совета Радивиловского района Ровненской области Украины.

История 
3 июля 1941 года, в ходе оборонительной операции на Западной Украине 1-я танковая группа вышла в район Крупец, в 20 км восточнее Острога.

Население по переписи 2001 года составляло 1507 человек. Почтовый индекс — 35541. Телефонный код — 3633. Код КОАТУУ — 5625884801.

Адрес местного совета — 35541, Ровненская обл., Радивиловский р-н, с. Крупец, ул. Долгая, 68.

Ссылки 
 Крупец на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Радивиловского района